

Carriera 
Irene Burillo Escorihuela ha vinto 4 titoli in singolare e 7 titoli nel doppio nel circuito ITF in carriera. Il 5 aprile 2021 ha raggiunto il best ranking mondiale nel singolare, nr 259; il 3 febbraio 2020 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio, nr 279.

Statistiche ITF

Singolare

Vittorie (4)

Sconfitte (6)

Doppio

Vittorie (7)

Sconfitte (9)

Altri progetti

Collegamenti esterni